

Bułgaria 
 Lubenowo – miejscowość w obwodzie Chaskowo
 Lubenowo – miejscowość w obwodzie Plewen
 Lubenowo – miejscowość w obwodzie Stara Zagora